Slaget vid Warszawa kan avse flera slag utkämpade i Warszawa:
Slaget under Karl X Gustavs polska krig
 Belägringen av Warszawa (1656), Warszawa återtaget av polackerna från svenskarna den 30 juni 1656 under Karl X Gustavs polska krig
 Tredagarsslaget vid Warszawa, slag utanför staden den 18 juli-20 juli 1656, under Karl X Gustavs polska krig, varefter Warszawa erövras av svenskar för andra gången
 Slaget vid Warszawa (1705), utkämpades den 31 juli 1705 under det stora nordiska kriget

Slag under Kościuszko-upproret och Novemberupproret
 Warszawaupproret (1794), under de tidiga stadierna av Kościuszko-upproret
 Första slaget vid Warszawa (1794), under Kościuszko-upproret
 Slaget vid Praga, under det sena Kościuszko-upproret, följt av den ökända massakern i Praga
 Slaget vid Warszawa (1831), under Novemberupproret

Slag under första världskriget och polsk-sovjetiska kriget
 Slaget vid Wisłafloden (1914), under första världskriget, även känt som slaget vid Warszawa
 Slaget vid Warszawa (1915), under första världskriget
 Slaget vid Warszawa (1920), under polsk-sovjetiska kriget

Slag under andra världskriget
 Slaget vid Warszawa (1939), belägringen av Warszawa under invasionen av Polen i början av andra världskriget
 Slaget vid Warszawa (1944), mer känt som Warszawaupproret
 Slaget vid Warszawa (1945), del av Vistula-Oder-offensiven

Andra slag utkämpades i närheten av Warszawa som är kända under olika namn:
 Slaget vid Warka, under Karl X Gustavs polska krig
 Slaget vid Raszyn (1809), under polsk-österrikiska kriget, en del av Napoleonkrigen med femte koalitionen
 Slaget vid Olszynka Grochowska, under Novemberupproret
 Första slaget vid Wawer, under Novemberupproret
 Slaget vid Raszyn (1920), under slaget vid Warszawa (1920)
 Slaget vid Radzymin (1920), under slaget vid Warszawa (1920)
 Slaget vid Radzymin (1944), under Warszawaupproret, en sammandrabbning mellan sovjetiska och tyska stridsvagnsarméer
 Upproret i Warszawas getto, utkämpades i det som nu är Muranów-distriktet under andra världskriget